Pickles bezeichnet:

 Mixed Pickles, pikante Beilage
 eine Cartoon-Serie von Brian Crane
 Pickles (Hund), ein Mischlingshund, der 1966 den gestohlenen Pokal der Fußballweltmeisterschaft wiederfand

Pickles ist der Familienname folgender Personen:

 Carolyn Pickles (* 1952), englische Schauspielerin
 Christina Pickles (* 1935), US-amerikanische Schauspielerin
 Eric Pickles (* 1952), britischer Politiker der Conservative Party
 Samuel Pickles (1878–1962), britischer Chemiker
 Vivian Pickles (* 1931), britische Schauspielerin

Siehe auch:

 Pickle